Contea di Sierra o Sierra County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sierra (California)
 Contea di Sierra (Nuovo Messico)